Alan Jones (1894-1969) – maggior generale dell'United States Army durante la seconda guerra mondiale
 Alan Jones (1941–) – allenatore di rugby e conduttore radiofonico australiano
 Alan Jones (1946–) – pilota automobilistico australiano, campione del mondo di formula 1 nel 1980